Maus kan avse:

 Maus (stridsvagn) –  en konceptstridsvagn konstruerad under andra världskriget i Tyskland
 Maus (tecknad serie) – en serieroman i två delar av den amerikanske tecknaren Art Spiegelman
 Maus (musikgrupp) –  ett isländskt rockband